Plaats in Indonesië
 Tanjung Gusta (Medan Helvetia), een plaats in het bestuurlijke gebied Medan in de provincie Noord-Sumatra
 Tanjung Gusta (Sunggal), een plaats in het bestuurlijke gebied Deli Serdang in de provincie Noord-Sumatra